

Futebol 
 Copa do Brasil de Futebol
 Copa do Brasil de Futebol Feminino
 Copa do Brasil de Futebol Sub-20
 Copa do Brasil de Futebol Sub-17
 Copa do Brasil de Futebol Sub-15

Rugby 
 Copa do Brasil de Rugby

Desambiguações de esportes